Виталий Ерохин:
 Ерохин, Виталий Викторович (в монашестве Иннокентий; род. 1967) — епископ Русской православной церкви, викарий Владивостокской епархии, кандидат исторических наук.
 Ерохин, Виталий Николаевич (род. 1951) — казахстанский общественно-политический деятель.